1934/35 was het derde seizoen van de Divizia A en het 23ste Roemeense landskampioenschap.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar 

AMEF Arad handhaafde zich na het spelen van degradatieduels.

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1934/35 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen